

Cucina 
 Kulič – dolce tradizionale russo

Geografia 
 Kulič – villaggio della Serbia

Persone 
 Dinka Kulić – pallavolista croata
 Marek Kulič – ex calciatore ceco
 Slavko Kulić – economista croato
 Zoran Kulić – calciatore serbo

Pagine correlate 
Kulich (disambigua)